Агостинелли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Агостинелли, Андреа (род. 1957) — итальянский футболист, играл на позиции полузащитника.
 Агостинелли, Донателла  (род. 1974) — итальянский политик, депутат Палаты депутатов Италии от Движения пяти звёзд.